Āghol Kamar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āghel Kamar, ort, Khorasan, 
 Kūh-e Gonbad (berg i Fars), 

Robotskapade Iranförgreningar